

Toponyme
 Quinlan (Oklahoma)
 Quinlan (Texas)

Patronyme 

Alan Quinlan (né en 1974), un joueur de rugby à XV,
David Quinlan (né en 1978), un joueur de rugby irlandais,
Karen Ann Quinlan (1954 - 1985), une femme américaine qui milita en faveur de l'euthanasie,
Kathleen Quinlan (née en 1954), une actrice américaine,
Maeve Quinlan (née en 1964), une actrice américaine,
Ross Quinlan, un chercheur en informatique.

Personnage de fiction 
Quinlan Vos, un chevalier Jedi de l'Ancienne République, élève du maître Jedi Tholme dans l'univers de La Guerre des étoiles,
Todd Quinlan alias Le Todd, un personnage de la série télévisée Scrubs.

Paronyme 
Alexis Quinlin, producteur